Ruimte (toegankelijk deel van een gebouw)
 Uit vroegere tijden een eenvoudig huisje
 Kamer (parlement)
 Kamer van volksvertegenwoordigers (België)
 Eerste Kamer der Staten-Generaal (Nederland)
 Tweede Kamer der Staten-Generaal (Nederland)
 andere lichamen, zoals:
 Kamer van Koophandel
 Ondernemingskamer
 Kamer (rechterlijke macht)
 Ventrikel (hart), een holte in het hart, ook hartkamer genoemd
 diverse andere ruimten, zoals:
 Verbrandingskamer, een ruimte waarin iets wordt verbrand
 Kamer (visserij), een methode om vis te vangen
 personen:
 Nadja Kamer (1986), Zwitserse alpineskiester
 Waldemar Kamer (1966), Nederlandse acteur, journalist, regisseur en publicist
 Rienk Kamer (1943-2011), Nederlandse beleggingsgoeroe